OS/VS — сімейство операційних систем для старших моделей мейнфреймів (починаючи з ряду System/370) компанії IBM.

Назва OS/VS застосовувалась до систем:
 IBM OS/VS1
 IBM OS/VS2, включаючи:
 OS/VS2 (SVS), також відомий як OS/VS2 версії 1
 MVC, також відомої як OS/VS2 версії 2, і в тому числі:
 MVS/XA або Extended Architecture
 MVS/ESA або Enterprise System Architecture
 IBM VM (операційна система)

Див. також 
 OS/370

Посилання 
 L.H. Seawright and R.A. MacKinnon. VM/370 - a study of multiplicity and usefulness  

Операційні системи мейнфреймів IBM